

Patronyme 

 Alain Ollivier (1938-2010), acteur français ;
 Albert Ollivier (1915-1964), journaliste et personnalité politique français ;
 Albert Ollivier, administrateur civil ;
 Alexandre François Ollivier (1790-1844), médecin militaire français ;
 Auguste Ollivier (1828-1916), personnalité politique française ;
 Augustin-Charles-Alexandre Ollivier (1772-1831), banquier et homme politique français ;
 Benjamin Ollivier (1980-), joueur de rugby à XV français ;
 Bernard Ollivier (1938-), journaliste français ;
 Blaise-Joseph Ollivier (1701-1746), ingénieur naval français ;
 Brice Ollivier (1982-), joueur de tennis de table français ;
 Charles-Prosper Ollivier (1796-1845), neurologiste français ;
 Christian Ollivier (1961-), journaliste français ;
 Clémence Ollivier (1984-), joueuse de rugby à XV française ;
 Démosthène Ollivier (1799-1884), personnalité politique française ;
  ;
 Éric Ollivier (1927-2015), journaliste français ;
 Faronne Ollivier (1716-1762), peintre française ;
 François Antoine Joseph Ollivier (1762-1839), magistrat et homme politique français ;
 Gwendal Ollivier (1977-), joueur de rugby français ;
 James Ollivier (1933-1997), chanteur français ;
 Jean Ollivier (1925-2005), journaliste et auteur français ;
 Jean Ollivier (1925-2022), industriel choletais, inventeur d'un premier raccord PVC
 Jean-Paul Ollivier (1944-), journaliste sportif et historien français ;
 Jean-Yves Ollivier (1944-), homme d’affaires français ;
 Joseph Ollivier (1878-1946), bibliographe et chercheur breton ;
 Joseph-Louis Ollivier (1729-1777) : ingénieur naval français, fils de Blaise ;
 Louis Ollivier (1741-1810) : ingénieur naval français, fils de Blaise et frère de Joseph-Louis ;
 Louis Félix Ollivier (1853-1931), personnalité politique française ;
 Mathilde Ollivier (1995-), actrice française ;
 Marcel Ollivier (1896-1993), né Aron Goldenberg, écrivain, traducteur et militant communiste français ;
 Maurice Ollivier (1905-1977), médecin général français ;
 Michel Barthélemy Ollivier (1712-1784), peintre français ;
 Mikaël Ollivier (1968-), auteur français ;
 Paul Ollivier (1876-1948), acteur français ;
 Pierre Ollivier (1890-), lutteur belge ;
 Robert Ollivier (1911-1997), guide montagne français ;
 Valère Ollivier (1921-1958), coureur cycliste belge ;
 Yves Ollivier (1869-1950), médecin-major de l'armée coloniale français.

Prénom

Voir aussi 
 Prix Émile-Ollivier, un prix qui récompense une œuvre publiée en français par une maison d’édition canadienne de l’extérieur du Québec

Homonymie de patronyme
Patronyme breton